Соревнования по бегу на 1500 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 4, 5 и 7 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в беге на 1500 метров являлась Гензебе Дибаба из Эфиопии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 6 спортсменок в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 3 забегах вышли 44 легкоатлетки.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 5 спортсменок в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.
Действующая чемпионка и рекордсменка мира Гензебе Дибаба заняла шестое место в своём забеге и попала в финал только по показанному результату.

Финал 

Финал в беге на 1500 метров у женщин состоялся 7 августа 2017 года. На предыдущем чемпионате пьедестал почёта в этой дисциплине составили Гензебе Дибаба, Фаит Кипьегон и Сифан Хассан. Эти же девушки возглавляли финальный забег в Лондоне за круг до финиша, когда Хассан начала ускорение. Её рывок смогла поддержать олимпийская чемпионка 2016 года Кипьегон: вместе они вышли из последнего виража, но в спринте на финишной прямой победа осталась за бегуньей из Кении. Её соперница, в свою очередь, проиграла борьбу не только за золото, но и за пьедестал. Серебряную медаль благодаря мощному набеганию завоевала американка Дженнифер Симпсон, бронзовую вырвала Кастер Семеня из ЮАР, которую впереди на чемпионате ожидал старт на её основной дистанции, 800 метров.

Примечания

Ссылки 
 

бег